Moussey (Aube)
 Moussey (Moselle)
 Moussey (Vosges)
Zie ook gemeenten met de naam Moussy (doorverwijspagina)